Köthel ist ein Dorf im Südosten Schleswig-Holsteins, das durch den Fluss Bille in zwei Teile geteilt wird, die verschiedenen Landkreisen angehören:

 Köthel (Lauenburg) im Kreis Herzogtum Lauenburg
 Köthel (Stormarn) im Kreis Stormarn

 Köthel (Schönberg) ist außerdem ein Ortsteil von Schönberg (Sachsen)